Plough Lane steht für:

 Plough Lane (1912): das Fußballstadion des FC Wimbledon von 1912 bis 1991
 Plough Lane (2020): das Fußballstadion des AFC Wimbledon seit 2020